Kiss and Tell signifie Embrasser et dire et peut désigner :

Musique

Album 

 , album de Sahara Hotnights sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bryan Ferry présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson de Justin Bieber présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kesha présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Peter Andre présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Kiss and Tell EP sorti le .

Cinéma 

 Kiss and Tell, film américain sorti en 1945 ;
 , film américain sorti en 1996.

Voir aussi